Le patronyme Goosen est porté par les personnes suivantes :
 Greg Goosen (1983-), un joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Harry Sammy Goosen (1897-?), un cycliste sud-africain ;
 Jeanne Goosen (1938-2020), une femme de lettres ;
 Johan Goosen (1992-), un joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Kimberly Goosen (1972-), une coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Marius Goosen (1974-), un joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Retief Goosen (1969-), un golfeur sud-africain.